Лига европейских исследовательских университетов (, сокр. LERU) — консорциум ведущих наукоёмких университетов Европы, сформированный с целью обмена знаниями и опытом для достижения высоких показателей в образовании и научной работе, проведения фундаментальных исследований, а также повышению конкурентоспособности европейских университетов на международной арене.

История 
LERU образована в 2002 году, как результат взаимодействия между 12-ю университетами Европы. В 2010 году число членов консорциума увеличилось до 21. Штаб-квартира организации находится в Лёвене, Бельгия. Возглавляет LERU профессор Курт Декетелер, занимая должность генерального секретаря с 2009 года.

Статистика 
Суммарно на членов консорциума приходится:
 550 тыс. студентов, в том числе 50 тыс. аспирантов;
 Ежегодное присвоение порядка 55 тыс. степеней магистра и 12 тыс. — доктора;
 Общий бюджет исследований — € 5 млрд;
 Общая сумма грантов около € 300 млн;
 Более 230 нобелевских лауреатов и обладателей Филдсовской премии, чья работа или учёба была связана с университетами LERU;
 55 тыс. профессорско-преподавательский состав.

Состав 
В Лигу европейских исследовательских университетов входят:

  Лёвенский католический университет
  Хельсинкский университет
  Университет Пьера и Марии Кюри
  Страсбургский университет
  Университет Париж-юг XI
  Фрайбургский университет
  Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана
  Гейдельбергский университет
  Миланский университет
  Амстердамский университет
  Лейденский университет
  Утрехтский университет
  Барселонский университет
  Лундский университет
  Университет Женевы
  Цюрихский университет
  Имперский колледж Лондона
  Университетский колледж Лондона
  Кембриджский университет
  Эдинбургский университет
  Оксфордский университет

Примечания 

Международные ассоциации вузов
Европейские международные организации